Calexico (band), een band
 Calexico (Californië), plaats in de Verenigde Staten